Улица Копылова — улицы в городах Российской Федерации, названные в честь разных людей с фамилией Копылов.

 Улица Копылова — улица в Казани, названная в честь Героя Социалистического Труда, авиастроителя Виталия Егоровича Копылова (1926—1995);
 Улица Копылова — улица в Красноярске, названная в честь большевика Николая Мироновича Копылова (1880—1919).
 Улица Копылова — улица в Томске, названная в честь казачьего атамана XVII века, сына боярского Дмитрия Епифановича Копылова.

Примечания